

Onomastica
 Tracey – variante del nome proprio di persona Tracy

Persone
 AJ Tracey – rapper britannico
 Ian Tracey – attore canadese
 Keenan Tracey – attore canadese
 Raphael Tracey – calciatore statunitense
 Ristananna Tracey – ostacolista giamaicana